Bánhegyi ist der Familienname folgender Personen:
 László Bánhegyi (* 1931), ungarischer Basketballspieler
 Lucia Bánhegyi-Radó (* 1948), ungarische Volleyballspielerin